Duca este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gheorghe Duca (1620–1685), dominitor al Moldovei (1665–66, 1668–72 și 1678–1683) și Țării Românești (1674–1678).
 Anastasia Duca (1631–1703), soția dominitorului Gheorghe Duca.
 Constantin Duca (d. 1704), dominitor al Moldovei (1693–95 și 1700–1703).
 Ioan Alexandru Duca (1816–1889), politician și general român.
 Ion Gheorghe Duca (1879–1933), politician român.
 Mihai Duca (1922–1998), medic român, profesor de microbiologie și virologie.
 Aurel Duca (1923–?), demnitar comunist, ambasador român, primar de Cluj-Napoca în perioada 1957–1960.
 Sergiu Duca (1936–2004), medic chirurg și profesor de chirurgie român.
 Viorel Senior Duca (n. 1950), senator român.
 Gheorghe Duca (n. 1952), om de știință moldovean, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei (2004–2018).
 Maria Duca (n. 1956), specialistă moldoveană în domeniul biologiei, pedologiei și geneticii vegetale.
 Maria Török-Duca (n. 1959), handbalistă română.